Okręty US Navy o nazwie USS  "Nassau", pochodzącej od bitwy pod Nassau, pierwszej, w której okręty US Navy walczyły w czasie amerykańskiej rewolucji:

 pierwszy "Nassau" (CVE-16) był lotniskowcem eskortowym, w służbie w latach 1943–1946
 drugi "Nassau" (LHA-4) jest okrętem desantowym, który wszedł do służby w 1979 i nadal w niej pozostaje (stan na 2007 rok).

Nassau